Molekulska formula -{C11H18N2O3}- se može odnositi na:
 Amobarbital
 Pentobarbital